Lisatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lisatjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Lisatjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn